Первая лига 1957 () — 20-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный матч за чемпионство

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1957
Албания
1957 год в Албании